Душаново може да се односи на:

 Бачко Душаново, насеље у општини Суботица,
 Душаново (Лесковац), насеље града Лесковца,
 Душаново (Призрен), насеље у општини Призрен.